Loriol ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:
 Loriol-du-Comtat, Gemeinde im Département Vaucluse
 Loriol-sur-Drôme, Gemeinde im Département Drôme
 Kanton Loriol-sur-Drôme im Département Drôme

De Loriol ist der Familienname folgender Personen:
 Perceval de Loriol (1828–1908), Schweizer  Paläontologe